Godfred est un prénom porté par plusieurs rois et chefs vikings durant le Moyen Âge.

Chefs et rois danois 
 Godfred de Danemark, roi des Danois de 804 à 810
 Godfred Haraldsson (v. 826-v. 856), chef viking, fils du roi Harald Klak et filleul de Lothaire Ier
 Godfred de Frise, chef viking mort en 885

Rois de l'île de Man 
 Godfred MacFergus, roi de 836 à 853
 Godfred Haraldsson, roi de 977 à 989
 Godfred III de Man, roi de 999 à 1000
 Godfred IV de Man, roi de 1079 à 1095
 Godfred Olafsson, roi de 1153 à 1158 puis de 1164 à 1187
 Godfred Magnuson, roi en 1275

Prénom masculin